Самойловка — название населённых пунктов.

Россия 
 Самойловка — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Самойловка — село в Корочанском районе Белгородской области.
 Самойловка — село в Абанском районе Красноярского края.
 Самойловка — деревня в Павловском районе Нижегородской области.
 Самойловка — посёлок городского типа в Саратовской области, административный центр Самойловского района.

Украина 
 Самойловка — село в Александровском районе Донецкой области.
 Самойловка — село в Бильмакском районе Запорожской области.
 Самойловка — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Самойловка — село в Захарьевском районе Одесской области.
 Самойловка — село в Ширяевском районе Одесской области.
 Самойловка — посёлок в Близнюковском районе Харьковской области, Крыштоповский сельский совет.
 Самойловка — посёлок в Близнюковском районе Харьковской области, Самойловский сельский совет.
 Самойловка — село в Верхнерогачикском районе Херсонской области.
 Самойловка — село в Козелецком районе Черниговской области.